St. Petersburg Times:

 St. Petersburg Times — еженедельная российская газета на английском языке, выпускаемая в Санкт-Петербурге с мая 1993 года. 
 St. Petersburg Times — англоязычная американская ежедневная газета, в 2012 году переименована в Tampa Bay Times.